Серия A 2003/2004 был 72-м розыгрышем этого турнира. Это был последний сезон в Серии А, когда число команд было равно 18. Первые матчи прошли 30 августа 2003 года, последние — 16 мая 2004 года. «Милан» в 17 раз за свою историю завоевал титул чемпиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2003/2004
Футбол в Италии в 2003 году
Футбол в Италии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004